

Ґолешув — гміна в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Ґолешув — село в гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ґолешув — село в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Голешів